Хотими́р — славянское двухосновное мужское имя. Происходит от глагола «хотеть» и существительного «мир».

Имя является одним из ранних славянских имён с компонентом -мир, известных по письменным источникам VIII—X веков. Первым известным носителем этого имени был карантанский князь Хотимир.

В ранних источниках имя Хотимир во втором своём компоненте передаётся как -mar (, др.-в.-нем. Cheitmar). Однако в поздних источниках выступает как Хотимир (). По польским данным XIII—XIV веков имя писалось как Chocimir, Choceimir.

Название населённого пункта Хотимир происходит от данного имени.

Примечания 

Имена славянского происхождения
Мужские имена